Strijkviertel (De Meern), weg met de naam Strijkviertel in De Meern 
 Strijkviertel (buurt), buurt ten oosten van de Strijkviertel
 Recreatieplas Strijkviertel of Strijkviertelplas ten oosten van de Strijkviertel